Donini ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Donini (1887–1961), italienischer Schriftsteller und Librettist
 Ambrogio Donini (1903–1991), italienischer Historiker und Politiker

 Gaetano Donini (1874–1926), Schweizer Agronom, Publizist, Politiker und Tessiner Grossrat und Staatsrat

 Luca Donini (* 1964), italienischer Komponist und Saxophonist
 Pier Giovanni Donini (1936–2003), italienischer Historiker